Ми́шиха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Мишиха — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Мишиха — посёлок при станции в Кабанском районе Бурятии.
 Мишиха — посёлок в составе города Анжеро-Судженск Кемеровской области.
 Мишиха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

Другое 
 Мишиха — станция Восточно-Сибирской железной дороги в Кабанском районе Бурятии.
 Мишиха — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.